Круна се може односити на:
 Круна, знак владарског достојанства, симбол божанске власти монарха
 Круна (хералдика), додатни детаљ на челенци грба
 Круна (држава), посебно правно лице које отјелотворава државну власт у земљама Комонвелта; пред судовима круна је страна у поступку (назив за државу)
 Круна (валута), националне валуте у неким земљама Европе
 Круна (ТВ серија)
 Круна (песма)
 Круница, унутрашњи дио цвјетног омотача
 Круница (стоматологија), навлака која се поставља на зубе

Види још 
 Круна Светог Стефана, круна којом су крунисани мађарски краљеви од 13. вијека

уније:
 Круна Арагона, династичка унија Краљевине Арагон и Барселонске грофовије
 Круна Кастиље, државна заједница настала уједињењем Краљевине Кастиље и Краљевине Леон